La Prima Lega 2018-2019, campionato svizzero femminile di terza serie, si concluse con la promozione di  2 e .

Novità

Formula

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale B 2019-2020.
      Retrocesso in Seconda Lega cantonale 2019-2020.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati.
Minor numero di punti di penalizzazione nella graduatoria di disciplina (R.G. art. 48).
Applicato l'art. 48 R.G. per i pari punti del SüdOst Zurigo e dell'Altstetten utilizzando i 14 punti disciplinari cumulati dal giudice sportivo al SüdOst Zurigo e i 13 dell'Altstetten.

Risultati

Tabellone

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale B 2019-2020.
      Retrocesso in Seconda Lega cantonale 2019-2020.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Gossau 2 si è ritirato dal campionato.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati.
Minor numero di punti di penalizzazione nella graduatoria di disciplina (R.G. art. 48).
Applicato l'art. 48 R.G. per i pari punti del Winterthur 1 e dell'Appenzell 1 utilizzando i 6 punti disciplinari cumulati dal giudice sportivo al Winterthur 1 e gli 8 dell'Appenzell 1.

Risultati

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 

 

2018 3